Die 21. Handball-Afrikameisterschaft der Frauen fand vom 16. bis zum 25. Januar 2014 in der algerischen Hauptstadt Algier statt. Ausrichter war die Confédération Africaine de Handball (CAHB). Tunesien gewann seinen dritten Titel.

Teilnehmer 
Mit Angola, Tunesien, DR Kongo und Algerien waren die vier bestplatzierten Mannschaften der Afrikameisterschaft 2012 qualifiziert. Weiterhin wurde die Republik Kongo, die Elfenbeinküste, Kamerun und Senegal aufgrund der Platzierung in der Rangliste der CAHB des Jahres 2013 ins Teilnehmerfeld aufgenommen. Letztlich trat jedoch Guinea anstelle der Elfenbeinküste an.

Austragungsorte 
Die Spiele der Afrikameisterschaft wurden in den folgenden Sporthallen in Algier ausgetragen:
 Salle Hacène Harcha
 Salle OMS
 Salle Chéraga

Vorrunde 
Die acht teilnehmenden Nationalmannschaften wurden in zwei Viererstaffeln aufgeteilt. Alle Mannschaften zogen automatisch in die Hauptrunde ein, wo sie gemäß ihrer Vorrundenplatzierung über Kreuz antraten.

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Sieger der Viertelfinalbegegnungen qualifizierten sich für das Halbfinale, während die Verlierer in der Platzierungsrunde die Plätze fünf bis acht ausspielten.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Platzierungsrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Endstand 
Die drei bestplatzierten Mannschaften sind für die Weltmeisterschaft 2015 in Dänemark qualifiziert.

2014
Afrikameisterschaft Frauen
Afrikameisterschaft der Frauen 2014